Bema kan avse:

 Bema, Lombardiet – en kommun i Italien
Bema (fjärilssläkte) – ett fjärilssläkte 
 Bema – delen i en ortodox kyrka där altaret finns, se kor